Gödel nevéhez több tétel is fűződik:
 Gödel teljességi tétele
 Gödel kompaktsági tétele
 Gödel első nemteljességi tétele
 Gödel második nemteljességi tétele